El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) de España es el Departamento de la Administración General del Estado con competencias en la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos, el desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, la promoción y defensa de la propiedad industrial, la política comercial de internacionalización y de inversiones y transacciones exteriores, así como la política de turismo.

El Ministerio de Industria, junto con el Ministerio de Defensa, tiene una importante presencia en la industria militar. El MINCOTUR supervisa las importaciones y exportaciones de material militar a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso de la SEC. Asimismo, el Ministerio de Industria otorga con regularidad préstamos al Ministerio de Defensa o a empresas para el fomento de esta industria y la realización de proyectos militares.

Asimismo, le corresponde a este Departamento el impulso de las acciones de cooperación y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en dichas materias.

Desde 2018, su titular es la economista Reyes Maroto.

Historia

El ministerio se remonta originalmente a los tiempos de la Segunda República. La actual denominación y estructura del departamento data de 2018, con la llegada al gobierno por parte de Pedro Sánchez.

Estructura

Se estructura en los siguientes órganos superiores:
 La Secretaría de Estado de Comercio.
 La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
 La Dirección General de Política Comercial.
La Subdirección General de Estrategia de Internacionalización.
La Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial.
 La Secretaría de Estado de Turismo.
La Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística.
La Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.
La División de Análisis de la Información y Evaluación de las Políticas Turísticas.
 La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
 La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
 La Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo.
 La Secretaría General Técnica.
La Subdirección General de Oficialía Mayor y Administración Financiera.
La Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
La Oficina Presupuestaria.
La Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los Ciudadanos.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos.
El Comisionado especial para el PERTE Agroalimentario, con rango de Subsecretaría.
La Oficina Técnica del Comisionado especial, con nivel orgánico de Subdirección General.
El Comisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial, con rango de Subsecretaría.
La Oficina Técnica del Comisionado especial, con nivel orgánico de Subdirección General.
El Comisionado especial para el PERTE para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado, con rango de Subsecretaría.
La Oficina Técnica del Comisionado especial, con nivel orgánico de Subdirección General.

Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, existe un Gabinete.

Titulares

Véase también 
 Historia de los ministerios de Industria de España
 Industria en España
 Turismo en España
 SOIVRE

Referencias

Enlaces externos 

Ministerios de España de la XII Legislatura
Ministerios de Industria de España
Ministerios de Comercio de España
Ministerios de Turismo de España
Comercio en España
Industria de España
Turismo en España